Ландейра () — фрегезия (район) в муниципалитете Вендаш-Новаш округа Эвора в Португалии.
 Ландейра () — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.